de Engelstalige naam van Gent
 Ghent (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Ghent (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Ghent (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York